Parlamentswahl(en) 1983 bezeichnet:

 Parlamentswahl in Åland 1983
 Parlamentswahl in Finnland 1983
 Parlamentswahl in Grönland 1983
 Parlamentswahlen in Italien 1983
 Parlamentswahl in Portugal 1983
 Parlamentswahl in San Marino 1983
 Schweizer Parlamentswahlen 1983
 Parlamentswahl in der Türkei 1983